Озанн, Готтфрид Вильгельм (1796—1866) — немецкий химик и физик.
 Озанн, Эмиль (1787—1842) — немецкий врач, профессор.

Примечания